Кальчиновка — название населённых пунктов на Украине:

 Кальчиновка — село в Никольском районе Донецкой области.
 Кальчиновка — село в Бахмачском районе Черниговской области.